Rosières (Waals-Brabant), een deelgemeente van Rixensart in de Belgische provincie Waals-Brabant
Rosières (Luxemburg), een plaats in Morhet, deelgemeente van Vaux-sur-Sûre in de Belgische provincie Luxemburg

 Rosières (Ardèche)
 Rosières (Haute-Loire)
 Rosières (Oise)
 Rosières (Tarn)
ook:
Rosières-aux-Salines,  Meurthe-et-Moselle
Rosières-en-Haye,  Meurthe-et-Moselle
Rosières-en-Santerre, Somme 
Rosières-près-Troyes, Aube 
Rosières-sur-Barbèche,  Doubs 
Rosières-sur-Mance,  Haute-Saône
Sars-et-Rosières,  Noorderdepartement